Need Your Love est un EP de Jeanne Mas paru sous le nom de LaBlonde en .

Titres

Crédits 
EP réalisé en collaboration avec DJ Estéban.
 Compositeur: Fabien Scarlakens
 Compositeur-Auteur: Jeanne Mas

Production 
 CD 7 titres Boxer Music

Singles 
 Gil : CD Promo Boxer Music (sorti en ).

Clips 
 Need your love
 All your Chalala

Notes et références 

 

EP sorti en 2016
Album de Jeanne Mas